De afkorting van de missie in de Eerste Golfoorlog, Bravo Two Zero.
 De B-20 (Spanje), een ringweg in Barcelona